Апремо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Гранпре. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08017.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 60 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 128 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 65 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 42 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 64,6 %, в 1999 году было 63,5 %). Из 42 активных работали 39 человек (20 мужчин и 19 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 23 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны